

Toponyme 
Dans la toponymie française, Bouxières désigne un lieu où pousse le buis :
 Bouxières-aux-Chênes, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Bouxières-sous-Froidmont, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Bouxières-aux-Dames, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Bouxières-aux-Bois, commune française des Vosges

Voir aussi , , .

Homonymie de toponyme